Slovo ucho má následující významy:

 ucho – sluchový orgán
 přeneseně i označení pro část předmětu sloužící k uchopení a manipulaci (ucho džbánu, hrnce, nákupní tašky…)
 ucho (teorie grafů) – speciální cesta připojená ke grafu

Další významy:
 ucho (architektura) – rohové odsazení šambrány či ostění
 Ucho (film) – český film z roku 1970
 ucho Jidášovo (Hirneola auricula judae) – houba
 babí ucho, volské ucho – lidově jitrocel větší (Plantago major)
 babské ucho – lidově šalvěj lékařská (Salvia officinalis)
 lví ucho – lidově lvoušek Leonotis nepetifolia
 sloní ucho – lidově bělokvět bělokvětý (Haemanthus albiflos)
 ucho sv. Petra, mořské ucho – ušeň mořská (Haliotis tuberculata)
 Bretschneiderovo ucho – reliéf, součást Národního památníku odposlechu

Reference

Externí odkazy